USS Maine, cuirassat dels EUA, enfonsat a L'Havana fou l'excusa dels EUA per declarar la guerra de Cuba a Espanya.
 Toponímia: 
 Maine, estat dels Estats Units d'Amèrica amb capital a Augusta.
 Maine (França), regió de França
 Comtat del Maine, jurisdicció feudal de França amb capital a Le Mans.
 Riu Maine a França.
 Biografies:
 Maine de Biran (1766-1824), filòsof francès
 Mack Maine (n. 1985), el raper i cantant nord-americà
 Dinasties:
 Casa del Maine, nissaga franca que va governar al comtat del Maine i es va estendre per llaços familiars a altres territoris.